Calopteryx puede referirse a:

 Calopteryx: Planta de la familia de las ericáceas;
 Calopteryx: Insecto del orden de los caballitos del diablo y las libélulas.